Приз Мигеля Муньоса () — ежегодная спортивная награда. Учреждена в 2005 году испанской спортивной газетой Marca, названа в честь футболиста и тренера «Реала» Мигеля Муньоса. Вручается лучшим по итогам футбольного сезона тренерам лиг Примера и Сегунда.

Газета «Marca» по итогам очередного футбольного тура чемпионата Испании выставляет (по 3-балльной шкале) оценки тренерам команд-участников. Тренер, набравший по итогам сезона высший балл, становится обладателем Приза Мигеля Муньоса. (В случае равенства баллов победителем объявляются оба соискателя приза).

Обладатели Приза Мигеля Муньоса

Примера

Сегунда

См. также 
 Трофей Пичичи
 Трофей Сарры

Футбольные награды в Испании
Ла Лига